Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1974 — 42-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом впервые стал борисовский БАТЭ.

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Финальный этап 
На финальном этапе команды, занявшие одни и те же места в своих зонах формировали подгруппы и играли по два матча друг с другом, определяя итоговые места чемпионата.

За 1-3 места

За 4-6 места

За 7-9 места

За 10-12 места

За 13-15 места

За 16-18 места

За 19-21 места

За 22-24 места 
 22. Припять (Лунинец)
 23. Технолог (Витебск)
 24. Локомотив (Минск)

За 25-27 места

За 28-30 места

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1974 году
1974 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу